Даловице могу бити:

 Даловице (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Даловице (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република